Санда может означать:

Топонимы 
Реки России
 Санда — впадает в Сегозеро, Карелия. 
 Санда — приток Линды, Нижегородская область. 
 Санда — приток Письмы, Костромская область. 

Другие топонимы
 Санда — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
  — деревня в Венгрии.
 Санда — остров Шотландии.
 Санда — деревня, Нижегородская область, Россия.

Прочее 
 Санда́, Домини́к — французская актриса.

См. также 
 Санд
 Санта